Als Lagemaß bezeichnet man
 Kennzahl einer Stichprobe in der deskriptiven Statistik, siehe Lageparameter (Deskriptive Statistik)
 Kennzahl der Verteilung einer Zufallsvariable, siehe Lagemaß (Stochastik)